Шлезен:

 Шлезен — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Шлезен — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.